Il doppio del torneo di tennis Groningen Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Amir Hadad e Harel Levy che hanno battuto in finale Fred Hemmes e Raemon Sluiter 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Fred Hemmes /  Raemon Sluiter (finale)
 Stephen Huss /  Joseph Sirianni (primo turno)

 Amir Hadad /  Harel Levy (Campioni)
 Gianluca Bazzica /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Groningen Challenger 2003